Konflikt w Libanie (2008)
 Konflikt w Libanie (2011–2014)

Zobacz też 
 wojna domowa w Libanie
 II wojna libańska